Le tournoi d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 12 au .

Faits marquants 
 Gaël Monfils, tête de série 6, déclare forfait pour raison personnelle.
 John Isner,  mondial et tête de série 7, renonce au tournoi, se sentant trop fatigué après la Hopman Cup, qu'il a disputée au côté de Serena Williams.
 David Ferrer, vainqueur de l'Open de Doha la semaine précédente et tête de série 1 à Auckland, déclare forfait, préférant s'accorder une semaine de repos et d'entrainement avant l'Open d'Australie. Il est remplacé par Tommy Robredo qui lui aussi déclare forfait avant son premier match. Le repêché Lucas Pouille prend donc la tête du tableau principal.
 Jiří Veselý, issu des qualifications, remporte le simple messieurs. En finale, il bat Adrian Mannarino, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raven Klaasen et Leander Paes. Ils s'adjugent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2015
Tennis en janvier 2015